Vestervang (parochie, Helsingør), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Helsingør
 Vestervang (parochie, Viborg), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Viborg